Второй матч «Зимней классики» состоялся 1 января 2009 года. В Чикаго на открытой площадке Ригли-филд в 701-й раз в своей истории встретились «Чикаго Блэкхокс» и «Детройт Ред Уингз».

Волевую победу в присутствии 40 000 зрителей одержали гости (4:6).

Вдобавок к зимней погоде (около 0 по Цельсию), Чикаго оправдал прозвище «Город ветров»: порывы во время матча достигали скорости около 30 км/ч.

Это был первый матч «Зимней классики» с участием команд «Оригинальной шестерки».

Специально к этому матчу компания «Рибок» выпустила винтажную форму для команд. Детройт играл в форме образца сезона 1926—1927, а Чикаго в комбинации форм сезонов 1936—1937 и 1937—1938.

Вратарь «Детройта» Тай Конклин проводил свой третий матч на открытом воздухе.

Подготовка 
«Ригли Филд» является бейсбольным стадионом, где уже более 90 лет играет клуб МЛБ «Чикаго Кабс».

Монтаж катка начался 16 декабря 2008 года. Так как сезон Главной бейсбольной лиги 2008 к тому моменту уже закончится, у рабочих было гораздо больше времени для подготовки площадки чем в прошлом году. Площадка расположена между первой и третьей базами.

Изменения в правилах 
НХЛ приняла решение что в середине третьего периода команды поменяются воротами. Это было сделано в связи с сильным ветром. Такое же правило действовало и в прошлогодней Зимней классике, но причиной тогда был сильный снег.

Телевидение 

Телевизионные трансляции игры вели каналы NBC — в США, CBC (на английском) и кабельный оператор «RDS» (на французском) — в Канаде, а также спутниковый канал NASN — на Европу. По сообщениям операторов передача стала самой популярной трансляцией НХЛ за последние 13 лет. Больше всего этот матч по телевизору смотрели в Чикаго и Детройте (что естественно), затем по телерейтингу идут такие хоккейные города, как Буффало, Сент-Луис, Питтсбург и Денвер, а вот потом почему-то следуют Провиденс, Индианаполис, Уэст-Палм-Бич и Орландо, что выглядит крайне странно, поскольку команд НХЛ в этих городах нет и не предвидится. Всего матч по телевизору посмотрело около 4,5 миллионов американцев. Это лучший показатель для матчей НХЛ за последние 34 года.

Ход матча 
Начало матча осталось за «Чикаго», хоккеисты которого выиграли первый период со счетом 3:1. Во втором период уже «Детройт» трижды поразил ворота соперника: дубль на счету Иржи Гудлера и гол россиянина Павла Дацюка.

К 4-й минуте третьего периода «Красные крылья» забили ещё 2 года и повели 6:3, а хозяева вынуждены были заменить голкипера Кристобаля Юэ на Николая Хабибуллина. Россиянин свою команду не подвёл, отразив все 13 бросков по своим воротам, но «Чикаго» смог забить только 4-й гол за 10 секунд до финальной сирены.

Составы команд

См. также 
 НХЛ в сезоне 2008-2009

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт НХЛ

Зимняя классика НХЛ

2009 год в хоккее
2009
Январь 2009 года
Чикаго Блэкхокс
Детройт Ред Уингз
Матчи НХЛ на открытом воздухе
Спортивные соревнования в Чикаго